Sushena (Sanskrit  ) ist in der indischen Mythologie:

 Sushena (Sohn von Jamadagni), Sohn von Renuka
 Sushena (Sohn von Krishna), Sohn von Rukmini
 Sushena (Vater von Tara), Arzt und Anführer von Affen im Ramayana